Zsigárd
Sygard hegye (szlovákul Žihársky kopec), Nemeskajal része
középkori település, Nemespann része
lásd még
 Sieghard